Magnuskirche nennt man Kirchen oder Kapellen, die dem Patrozinium des Heiligen Magnus unterstellt sind.

Liste von Magnuskirchen 
Nach dem heiligen Magnus von Füssen:

Deutschland 
  Kloster Sankt Mang in Füssen, Bayern
  Magnuskapelle (Altusried), Bayern
 St. Magnus (Dezion) in Altusried, Bayern
  Klosterkirche St. Magnus des Klosters Schussenried in Bad Schussenried, Baden-Württemberg
  St. Magnus (Gemeinderied) in Dietmannsried, Bayern
 St. Magnus (Sommersberg) in Dietmannsried, Bayern
 St. Magnus (Eschach), Bayern
 St. Magnus (Huglfing)
 Stadtpfarrkirche St. Nikolaus und Magnus (Immenstadt), Bayern
 St. Magnus (Kattenhochstatt), Bayern
  St. Mang (Kempten), Bayern
 St. Petrus und Magnus (Waltershofen) in Kißlegg, Baden-Württemberg
 St. Magnus (Kühbach), Bayern
 St. Magnus (Lenzfried) in Kempten (Allgäu), Bayern
 St. Magnus (Leubas) in Kempten (Allgäu), Bayern
  St. Magnus (Unterzeil) in Leutkirch im Allgäu, Baden-Württemberg
 St. Mang (Regensburg), Bayern
 St. Magnus (Unterrammingen), Bayern
 St. Magnus (Wernau), Baden-Württemberg
 Magnuskirche (Worms), Rheinland-Pfalz

Österreich 
 Pfarrkirche Ranggen, Tirol
 Pfarrkirche Tobadill, Tirol

Schweiz 
 Kirche St. Mangen in St. Gallen

Nach dem heiligen Magnus von Fabrateria vetus  
  St. Magni (Braunschweig)
 St.-Magnus-Kirche (Esens)
 St. Magnus (Everswinkel)
 St. Magnus (Niedermarsberg)
 St.-Magnus-Kirche (Sande)
  Santi Michele e Magno in Rom
 Kirche St-Magne in Saint-Magne, Frankreich

Nach Magnús Erlendsson 
 St Magnus the Martyr, London, England
 Kirkjubømúrurin, Ruine des Magnusdoms (auch Magnus-Kathedrale) in Kirkjubøur
 Rundkirche von Orphir in Orphir auf Orkney
 St.-Magnus-Kathedrale in Kirkwall
 St. Magnus Church, auf Egilsay
 St Magnus Church (Birsay) auf Orkney

Nach dem heiligen Magnus von Mailand 
 Basilika San Magno, Legnano, Italien

Andere oder unbekannt 
 Dorfkirche Albersroda, Sachsen-Anhalt
 St.-Magnus-Kirche (Beber), Niedersachsen
 St. Magni (Bremen) in St. Magnus, Bremen-Burglesum
 St.-Magnus-Kirche in Cölbigk, Ortsteil von Ilberstedt, Sachsen-Anhalt (1968 wegen Baufälligkeit niedergelegt)
 St. Magnus (Schachtebich)
 St.-Magnus-Kirche, Tating, Schleswig-Holstein, siehe Tating#St.-Magnus-Kirche

Siehe auch 
 St. Magnus

Liste (Kirchengebäude nach Name)